Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Bogocie (Kolumbia).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Meksyku (Meksyk).

Konsulat Honorowy RP w San Salvador
 konsul honorowy: Victor Jorge Saca Tueme (język konsula hiszpański, angielski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Rzymie (Włochy).

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Rabacie (Maroko).

Ambasada RP w Republice Serbii w Belgradzie
 szef placówki: Tomasz Niegodzisz (ambasador)
 Strona oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).

Ambasada RP w Republice Singapuru w Singapurze
 szef placówki: Zenon Kosiniak-Kamysz (ambasador)
 Strona oficjalna

Ambasada RP w Republice Słowackiej w Bratysławie
 szef placówki: Leszek Soczewica (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Liptowskim Mikułaszu
 konsul honorowy: Tadeusz Frąckowiak (język konsula polski, słowacki, niemiecki)

Instytut Polski w Bratysławie
 I radca - dyrektor IP: Andrzej Jagodziński
 Strona oficjalna

Ambasada RP w Republice Słowenii w Lublanie
 szef placówki: Cezary Król (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Nowej Goricy
 konsul honorowy: Nedjan Brataševec

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nowym Delhi (Indie).

Honorowy Konsulat Generalny RP w Kolombo
 konsul honorowy: Desamanya Kandiach Ken Balendra (język konsula angielski, syngaleski)

Ambasada RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki w Waszyngtonie
 szef placówki: Piotr Wilczek (ambasador)
 strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Chicago
 szef placówki: Paulina Kapuścińska (konsul generalny)
 strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Los Angeles
 szef placówki: Mariusz Brymora (konsul generalny)
 

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
 szef placówki: Urszula Gacek (konsul generalny)
  strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku
 szef placówki: Bogusław Winid (ambasador, stały przedstawiciel)

Konsulat Honorowy RP w Anchorage, Alaska
 konsul honorowy: Stanisław Borucki (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Atlancie, Georgia
 konsul honorowy: Robert Lawrence Ashe (język konsula: angielski)

Konsulat Honorowy RP w Belmont, Kalifornia
 konsul honorowy: Thaddeus Taube (język konsula: angielski)

Konsulat Honorowy RP w Bostonie, Massachusetts
 konsul honorowy: Marek Leśniewski-Laas (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Denver, Kolorado
 konsul honorowy: Tomasz Skotnicki (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Filadelfii, Pensylwania
 konsul honorowy: Deborah Majka (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Honolulu, Hawaje
 konsul honorowy: Bożena Jarnot (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Houston, Teksas
 konsul honorowy: Zbigniew J. Wojciechowski (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Knoxville, Tennessee
 konsul honorowy: Marek M. Pieńkowski

Konsulat Honorowy RP w Las Vegas, Nevada
 konsul honorowy: John Petkus (język konsula: angielski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Miami, Floryda
 konsul honorowy: Blanka A. Rosenstiel (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Oxfordzie, Ohio
 konsul honorowy: Marek Dollár (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Phoenix, Arizona
 konsul honorowy: Bogumił Horchem (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Pittsburghu, Pensylwania
 konsul honorowy: Jan Napoleon Saykiewicz (język konsula: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski)

Konsulat Honorowy RP w Raleigh, Karolina Północna
 konsul honorowy: Alvin Marcus Fountain II (język konsula: angielski)

Konsulat Honorowy RP w Saint Louis, Missouri
 konsul honorowy: Robert Ogrodnik (język konsula: polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w San Francisco, Kalifornia
 konsul honorowy: Christopher Kerosky (język konsula: angielski, polski, rosyjski, francuski, hiszpański)

Konsulat Honorowy RP w Sun Valley, Idaho
 konsul honorowy: Susan Jane Passovoy (język konsula: angielski, francuski)

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku
 strona oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (Południowa Afryka).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Kairze (Egipt).

Konsulat Honorowy RP w Chartumie
 konsul honorowy: Hussein Mohamed Hassan (język konsula arabski, polski, angielski)

Brak polskiej placówki dyplomatycznej.

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Konsulat Honorowy RP w Paramaribo
 konsul honorowy: Dennis Kopinsky (język konsula angielski, niderlandzki)

Ambasada RP w Syryjskiej Republice Arabskiej w Damaszku
 działalność zawieszona
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Aleppo
 konsul honorowy: Emile Katti

Ambasada RP w Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie
 szef placówki: Jakub Kumoch (ambasador)
 Strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie
 szef placówki: Remigiusz Henczel (ambasador, stały przedstawiciel)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Zurychu
Konsul honorowy: Markus Blechner (język konsula niemiecki, francuski, angielski)

Ambasada RP w Królestwie Szwecji w Sztokholmie
 szef placówki: Wiesław Tarka (ambasador)
 Strona oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie
 szef placówki: Barbara Sośnicka (radca-minister)

Konsulat Generalny (Honorowy) w Halmstad
 honorowy konsul generalny: Bo Chronier (język konsula szwedzki, angielski)
 

Instytut Polski w Sztokholmie

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych